Palfrader ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Palfrader (* 1958), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Robert Palfrader (* 1968), österreichischer Komödiant, Schauspieler und Autor